Конве́рсия (от  «; превращение; изменение»):
 Конверсия — в химической технологии процесс переработки газов с целью изменения состава исходной газовой смеси;
 Конверсия — в интернет-маркетинге отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания рекламодателей, продавцов, создателей контента — покупку, регистрацию, подписку, посещение определённой страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах;
 Конверсия — в лингвистике способ словообразования, образование нового слова путём перехода основы в другую парадигму словоизменения;
 Конверсия — в психологии защитный механизм психики, проявляющийся в тенденции переживать соматический дистресс в ответ на психологический стресс;
 Конверсия — в микробиологии лизогенная или фаговая конверсия — изменение свойств бактериальной клетки вследствие встраивания части генома умеренного бактериофага (профаг);
 Конверсия военного производства — переход оборонных предприятий с производства военной промышленности на производство гражданской;
 Внутренняя конверсия — физическое явление, вылет одного из электронов (обычно ближайшего к ядру) за пределы атома, вызванный передачей электрону избыточной энергии возбужденным атомным ядром (вместо испускания гамма-кванта);
 Конверсия займа — замена ранее выпущенных облигаций займа новыми с целью удлинения сроков погашения кредита и понижения заёмного процента.

См. также 
 Конвертация
 Конвертирование (значения)

Примечания